Вознесенська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:
 Вознесенська волость — Олександрівського повіту Катеринославської губернії;
 Вознесенська волость — Золотоніського повіту Полтавської губернії;
 Вознесенська волость — Юхновського повіту Смоленської губернії;
 Вознесенська волость — Бердянського повіту Таврійської губернії;
 Вознесенська волость — Сімферопольського повіту Таврійської губернії;
 Вознесенська волость — Єлисаветградського повіту Херсонської губернії.